Vulkan steht für:

 Vulkan, eine geologische Struktur, die entsteht, wenn Magma (Gesteinsschmelze) bis an die Oberfläche eines Planeten (z. B. der Erde) aufsteigt
 Vulkan (API), eine Programmierschnittstelle zur Entwicklung von 2D- und 3D-Computergrafikanwendungen
Gott der Schmiedekunst in der römischen Mythologie, siehe Vulcanus bzw. Hephaistos, dem äquivalenten griechischen Gott
 Vulkan (Heraldik), eine Wappenfigur
 Vulkan (Film), Fernsehfilm von 2009
Herkunftsplanet des Volkes der Vulkanier in Star Trek, siehe Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum#Vulkanier
 einen pyrotechnischen Gegenstand, siehe Feuerwerkskörper#Bodenfeuerwerk
 Kulturbunker Vulkan, ehemaliger Werkluftschutzbunker, jetzt Proben- und Veranstaltungszentrum für die Musikszene in Bremen-Nord
 Vulkan (Planet), hypothetischer sonnennaher Planet
 Vulkan (Oslo), ein ehemaliges Industrie- und heutiges Wohngebiet in der norwegischen Stadt Oslo
 Vulkan (Hüttenwerk), ein ehemaliges Hüttenwerk in Duisburg-Hochfeld

Unternehmen:
 Vulkan-Verlag, Verlag für technische Fachbücher und Fachzeitschriften
 Vulkan Gruppe, ein Unternehmen im nordrhein-westfälischen Herne

Fahrzeuge:
 Vulkan III, österreichische Lokomotive, siehe KFNB Ib
 Vulkan (Schiff, 1873), Dampfschiff, das beim Araberaufstand von 1888 in Ostafrika eingesetzt wurde
 SMS Vulkan, ein 1907 gebautes deutsches Bergeschiff für U-Boote der Kaiserlichen Marine

Vulkan ist der Name folgender Werften:
 Bremer Vulkan, Großwerft in Bremen, bestand von 1893 bis 1996
 Vulkan-Werft (Hamburg), A.G. Vulcan Hamburg, Tochterunternehmen der Stettiner Maschinenbau in Hamburg, bestand von 1905 bis 1926, Schreibweise ab 1913 „Vulkan“

Siehe auch:
 Aktion Vulkan
 Der Vulkan (Begriffsklärung)
 Vulcan
 Vulkanisation, chemisch-technisches Verfahren um Kautschuk widerstandsfähig zu machen